Bálint András (1886–1962) tanító, néprajzkutató
Bálint András (1943) színész